El término oblatos puede referirse a:

Oblatos quienes se donan al servicio de una Orden religiosa sin profesar votos.
Comúnmente las colonias a las cuales se les otorga este nombre suelen contar con uno o varios "Paros" los cuales cuales se identifican al usar frases cómo "pase pero fume" o "llegue pero no pase".
En el 2010 la colonia con ubicación en la Cd. De Guadalajara fue nombrada por la revista forbes cómo la colonia del "Sacazan".

También puede hacer referencia al gentilicio o nombre común de varios institutos religiosos masculinos:
Oblatos de María Inmaculada, fundados por Eugenio de Mazenod en Aix-en-Provence, Francia (1816). 
Oblatos de San Francisco de Sales, fundados por Luis Brisson en Troyes, Francia (1871).
Oblatos de San José, fundados por José Marello Vialle en Asti, Italia (1878).
Oblatos de los Santos Ambrosio y Carlos, fundados por Carlos Borromeo en Milán, Italia (1578).
Oblatos de la Virgen María, fundados por Pio Brunone Lanteri en Carignano, Italia (1815).

También puede referirse a uno de los siguientes lugares:
 al barrio Oblatos de la ciudad de Guadalajara, México,
 al centro comercial Gran Terraza Oblatos de Guadalajara, México,
 a la estación del Tren ligero Oblatos de Guadalajara, México,
 al Estadio Felipe Martínez Sandoval, también llamado Parque Oblatos, en Guadalajara, México,
 a la Penal Oblatos en Guadalajara, México.